Дми́трий Архи́пов:
 Архипов, Дмитрий Владимирович (род. 1993) — российский хоккеист.
 Архипов, Дмитрий Николаевич (род. 1981) — российский фристайлист.